Die Freie-Partie-Europameisterschaft 1951/1 war das 2. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 26. bis zum 29. April 1951 in Luxemburg (Stadt) statt. Es war die erste Freie-Partie-Europameisterschaft in Luxemburg. Das Turnier zählte zur Saison 1950/51.

Geschichte 
Mit exakt den gleichen Leistungen wie im Vorjahr sicherte sich der letztjährige Zweite Clement van Hassel vor dem Titelverteidiger Kees de Ruijter den Titel. Spanien, das im Vorjahr nicht teilgenommen hatte, holte mit Rafael Garcia die Bronzemedaille. Deutschland war weiter nicht zugelassen.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 500 Punkte.
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Finalrunde

Einzelnachweise 

1951/1
Karambolageveranstaltung 1951
Billardturnier in Luxemburg (Stadt)